Anna van Oostenrijk (Wenen, 12 april 1432 - Eckartsberga, 13 november 1462) was van 1446 tot aan haar dood landgravin van Thüringen. Ze behoorde tot het huis Habsburg.

Levensloop
Anna was de oudste dochter van Rooms-Duits koning Albrecht II van Habsburg en diens echtgenote Elisabeth van Luxemburg, dochter van keizer Sigismund van het Heilige Roomse Rijk.

Op 20 juni 1446 huwde de toen veertienjarige Anna in Jena met Willem III van Saksen (1425-1482), landgraaf van Thüringen. Na het huwelijk stond Anna haar erfrechten in Oostenrijk af, maar niet die in Bohemen, Hongarije en Luxemburg. Na de dood van haar broer Ladislaus Posthumus in 1457 liet Willem zijn aanspraken op Bohemen, Hongarije en Luxemburg gelden, maar hij kon deze niet doordrukken. In Bohemen werd George van Podiebrad verkozen tot koning, in Hongarije werd Matthias Corvinus koning en Luxemburg werd bezet door hertog Filips de Goede van Bourgondië.

Het huwelijk van Anna en Willem III was ongelukkig en uiteindelijk verstootte hij haar voor zijn maîtresse Katharina von Brandenstein. Vervolgens werd Anna tot aan haar dood in 1462 opgesloten in de Eckartsburg. In juli 1463 hertrouwde Willem met Katharina.

Nakomelingen
Anna en Willem III kregen twee dochters:
 Margaretha van Thüringen (1449-1501), huwde in 1476 met keurvorst Johan Cicero van Brandenburg
 Catharina van Thüringen (1453-1534), huwde in 1471 met hertog Hendrik de Jongere van Münsterberg

Habsburg
Persoon in de 15e eeuw